Chabot är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 François Chabot (1756–1794), fransk revolutionär
 Frédéric Chabot (född 1968), kanadensisk ishockeyspelare
 Jean Baptiste Chabot (1860–1948), fransk orientalist
 John Chabot (född 1962), kanadensisk ishockeyspelare
 Lorne Chabot (1900–1946), kanadensisk ishockeyspelare
 Steve Chabot (född 1953), amerikansk politiker
 Thomas Chabot (född 1997), kanadensisk ishockeyspelare

Se även 
 Rivière Chabot, flod i Kanada

Franska efternamn